«Химик» Дзержинск — название ряда объектов в городе Дзержинск Нижегородской области:
 «Химик» — футбольный клуб.
 «Химик» — регбийный клуб.
 «Химик» — стадион.